VHS er en forkortelse for flere ting:

 Video Home System – en standard for videobånd, "VHS"
 Værftshistorisk Selskab Frederikshavn – en forening for bevarelse af skibsværfternes historie